Ilokano, taal op de Filipijnen
Ilocano (geslacht), een geslacht van Phasmatodea (wandelende takken en wandelende bladeren)